Nectarium (tijdperk), periode uit de geologische tijdschaal van de Maan
Honingklier, onderdeel van een plant dat nectar uitscheidt, ook nectarium genoemd